Münchens Universitet kan henvise til flere universiteter i eller ved byen:

 Ludwig-Maximilians-Universität München
 Technische Universität München
 Universität der Bundeswehr München

Øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i München 
 Katholische Stiftungsfachhochschule München
 Hochschule für Angewandte Sprachen München
 Hochschule für angewandte Wissenschaften München
 Hochschule für Fernsehen und Film München
 Hochschule für Musik und Theater München
 Hochschule für Philosophie München
 Hochschule für Politik München